Марийские священные рощи () — природно-ландшафтные памятники, используемые в качестве места проведения ритуалов марийской традиционной религии.

Марий Эл

Йошкар-Ола 
 Дубовая роща (Йошкар-Ола)

Моркинский район 
 Шоруньжинская роща

Сернурский район 
 Купрансолинская роща

Параньгинский район 
 Олорская роща

Новоторъяльский район 
 Роща Саваран

Советский район 
 Роща Шорното

Кировская область

Пижанский район 
 Роща между деревнями Тараканово и Мари-Ошаево (моления не проводились, но роща считается священной
 Роща возле деревни Мурытка (Мари-Ошаевское сельское поселение)
 Роща возле деревни Семеево (Мари-Ошаевское сельское поселение)

Советский район 
 Гора Чумбылат

Яранский район 
 Роща возле деревни Толгозино

Башкортостан 
 Султан Керемет, Мишкинский район

Татарстан 
 Священная роща, расположена в Агрызском районе, неподалёку от села Бима

Удмуртия

Нижегородская область

Воротынский район 
 «Марийская священная роща Арпынгель» (Васильсурск)
 «Марийская священная роща Цепельская»

Воскресенский район 
 «Марийская священная роща Апшатнерская»
 «Марийская священная роща Юронгская»
 «Марийская священная роща Типаевская Первая»
 «Марийская священная роща Типаевская Вторая»
 «Марийская священная роща Типаевская Третья»
 «Марийская священная роща Типаевская Четвёртая»

Тоншаевский район 
 «Марийская священная роща Грозная»
 «Марийская священная роща Дупляковская»
 «Марийская священная роща Енаевская»
 «Марийская священная роща Кувербская»
 «Марийская священная роща Маяковская»
 «Марийская священная роща Одошнурская»
 «Марийская священная роща Пеньковская Первая»
 «Марийская священная роща Пеньковская Вторая»
 «Марийская священная роща Ромачинская»
 «Марийская священная роща Селковская»
 «Марийская священная роща Шимбуйская»

Примечания 

Марийская традиционная религия
Священные леса